Паумари (Curucuru, Kurukuru, Palmari, Pamari, Pammari, Paumari, Paumarí, Purupuru, Purupurú) — язык, на котором говорит народ паумари, живущий в трёх деревнях на реке Пурус в бразильском штате Амазонас. Относится к араванским языкам. Самоназвание — «памоари», причём это слово в этом языке имеет и другие значения: «мужчина», «люди», «человеческое существо» и «клиент». Эта многозначность вытекает из их различных отношений с посторонними людьми; предположительно оно означает «человеческое существо», когда они говорят о себе с людьми равного статуса, и «клиент», когда речь идёт о своём народе в разговоре с торговцами и носителями португальского языка.

Фонология

Согласные

Гласные

Примечания

Ссылки 
 Паумари на Ethnologue

Араванские языки